Grand-Camp (Eure)
 Grand-Camp (Seine-Maritime)
ook:
Grandcamp-Maisy,  Calvados
Grand-Champ, Morbihan
gemeenten met de naam Grandchamp (doorverwijspagina)